Lindsey peut désigner :

Prénom
 Lindsey est un prénom épicène anglo-saxon.

Patronyme

 Arthur Ward Lindsey (1894-1963), entomologiste américain ;
 Johanna Lindsey (née en 1952), écrivaine américaine ;
 June Lindsey (1922-2021), physicienne britanno-canadienne ;
 Maria Lindsey (), pirate d'origine anglaise ;
 Patrick Lindsey (1982-), pilote automobile, propriétaire d'écurie et homme d'affaires américain ;
 Steven W. Lindsey (né en 1960), astronaute américain.

Toponyme

Lindsay, ville de l'Ontario ;

Lindsey, ville de l'Ohio ;
 Mont Lindsey, fourteener du Colorado.

Lindsey, ancien comté administratif d'Angleterre, part du Lincolnshire ;
 Le Royaume de Lindsey fut un des petits royaumes établis en Angleterre par les Angles ;
 Lindsey (Suffolk).

Homonymie de toponyme